Pools handbalteam junioren (mannen)
 Pools handbalteam junioren (vrouwen)